Az új élet (Dante Alighieri) Dante versciklusa
Az új élet (Orhan Pamuk) Orhan Pamuk regénye